Vladislas II Jagellon, roi de Pologne.
 Vladislas II Jagellon, roi de Bohême et de Hongrie.